Высоцкий, Михаил Иосифович (род. 1954) — российский физик-теоретик.
 Высоцкий, Михаил Константинович (1885—1950) — советский актёр, народный артист Украинской ССР (1943).
 Высоцкий, Михаил Степанович (1928—2013) — автомобилестроитель, Герой Беларуси.